

Persone 

Chaunté Lowe, atleta statunitense

Altro 
4091 Lowe – asteroide
Pinguino di Lowe (Archaeospheniscus lowei) – specie estinta di pinguino
Giardini Lowe – giardini di Bordighera

Pagine correlate 
Löwe
LOW